

Persone 
 Giancarlo Prete (1942-2001) – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
 Pierluigi Prete (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore

Altro 
 Prete  – presbitero della Chiesa cattolica, per estensione, sacerdote di un altro culto
 Prete  – utensile di legno entro il quale si può inserire uno scaldaletto
 Prete Gianni  – personaggio leggendario molto popolare in epoca medievale
 Prete  – canzone di Simone Cristicchi del 2005
 Il prete, titolo originale Priest – film del 1994 diretto da Antonia Bird

Pagine correlate 
 Preti (disambigua)
 Preto (disambigua)
 Del Prete

Altri progetti